Saint-Julien-des-Points é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 3,83 km².

Demografia

Comunas de Lozère